Gorzupia (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Krotoszyński, woiwodschap Groot-Polen
 Gorzupia (Lubusz), een plaats in het Poolse district Żagański, woiwodschap Lubusz